(par ordre chronologique des naissances) 
 Louis Charles Thibon (1761-1837), régent de la Banque de France.
 Jules Thibon (1824-1881), peintre français né à Aubenas.
 Louis Thibon (1866-1940), haut fonctionnaire et préfet français.
 Alphonse Thibon (1887-1973), homme politique français. 
 Gustave Thibon (1903-2001), philosophe français.
 Christian Thibon ( à Carcassonne), enseignant français.